Peter van der Velden (politicus)
 Peter van der Velden (atleet)
 Peter van der Velden (uitgeverij)
 Peter van der Velden (wielrenner)